Breuning kan syfta på:

Gunna Breuning-Storm (1891–1966), dansk violinist
Stephan von Breuning (1894–1983), österrikisk entomolog
Susanne Breuning (född 1952), dansk skådespelerska
Walter Breuning (1896–2011), världens äldste levande man 2009–2011